Йерисовската, Светогорска и Ардамерска епархия () е епархия Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в македонския град Арнеа (Леригово). Начело на епархията от 2012 година е митрополит Теоклит. Епархията има 52 енории. Катедрална църква ѝ е „Свети Стефан“ в Арнеа.

История

Йерисовска и Светогорска епархия 
Йерисовската епископия е спомената за първи път в началото на IV век, когато император Константин Велики, в търсене на подходящо място за изграждане на Новия Рим, посещава района и се среща с епископ Макарий Йерисовски и Стагирски (Ιερισσού και Σταγείρων). Епископията е подчинена на Солунската митрополия до края на XIII век, когато е повишена в митрополия.

През 1313 година Света гора става ставропигия под директното управление на вселенския патриарх и епархията е ограничена до североизточния район на Халкидики. След османското завоевание епархията е понижена в епископия, подчинена на Солунската митрополия. В XVII век седалището на епархията е преместено в Извор, а в XIX век в Леригово.

На 7 октомври 1924 година епископията е повишена в Йерисовска и Светогорска митрополия. В 1940 година към нея е присъединен и диоцезът на Ардамерската митрополия и така епархията получава името Йерисовска, Светогорска и Ардамерска.

Ардамерска епархия 

Ардамерската епископия се появява през IX – X век като Еркулска (Ερκούλων) със седалище в Еркула или Еркулион, днешният Ардамери. Спомената е в житието на Константин Велики (Патмоски кодекс № 179) от IX – X век. В тактикон от 980 година е спомената Ардамерска епископия, като една от 11-те подчинени на Солунската митрополия, преди Йерисовската и Светогорската и Литийската и Рендинската. В 1638 година седалището ѝ се мести в Галатища и епископията става Ардамерска и Галатищка (Αρδαμερίου και Γαλατίστης).

В XIX век катедрална църква е „Свети Димитър“ в Галатища. в 1839 година.

След преместването на епископ Йоаким през февруари 1922 година, на 10, 12 и 13 декември 1922 година Епархийския синод на Солунската митрополия заседава и дава наместничеството на епархията на йерисовския и светогорски епископ Сократ и решава да поиска от Вселенската патриаршия сливането на Йерисовската и Светогорска и на Ардамерската епископия. На 9 януари 1923 година Светият синод го приема. На 7 октомври 1924 година обаче епархията е издигната в митрополия и същия ден за митрополит е избран архидякон Калиник Креацулис.

Калиник подава оставка през февруари 1934 година поради лошо здраве, а епархията е поета отново от Сократ Йерисовски. В началото на ноември 1936 година Светият синод решава да закрие Ардамерската и Галатищка митрополия и я слива със съседната Касандрийска, с изключение на Загливерско, което е присъединено към Солунската митрополия. След четири години в 1940 година диоцезът на бившата Ардамерска митрополия е слят с Йерисовската и Светогорска, която прима името Светогорска, Йерисовска и Ардамерска.

Йерисовска, Светогорска и Ардамерска митрополия

Архиерейски наместничества 

Епархията има седем архиерейски наместничества:

Манастири

Бележки